Кампо-Турес или Занд-ин-Тауферс (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.

Население составляет 5267 человек (на 2010 год), плотность населения составляет 32 чел./км². Занимает площадь 164 км². Почтовый индекс — 39032. Телефонный код — 0474.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица. Её Успение особо празднуется 15 августа.

Главная достопримечательность коммуны — замок Турес (Тауферс).

Ссылки 
 http://www.sand-in-taufers.com